Мурта́зина — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Муртазина, Алсу Ильхамовна (род. 1987) — российская прыгунья тройным.
 Муртазина, Миляуша Галеевна (род. 1926) — советская певица (сопрано).
 Муртазина, Шаура Мусовна (1925—2002) — театральный режиссёр и педагог.